Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkoatletyce 2018 – zawody lekkoatletyczne zorganizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych w dniach 10–15 lipca w Tampere.

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne

Przypisy 

2018
Sport w Tampere
Lekkoatletyka w Finlandii
2018 w lekkoatletyce
2018 w Finlandii